Un Bide peut signifier :
 un terme d'argot pour désigner l'abdomen ;
 un terme d'argot pour désigner un échec, l'opposé du succès ;
 au cinéma, un bide est synonyme d'échec cinématographique ;
 Bide, le mot « chemin » en basque.